Студёное море — устаревшие названия водоёмов:

 Белое море
 Северный Ледовитый океан